Myomyrus és un gènere de peixos en la família Mormyridae endèmic del continent Africà que, en funció de la seva morfologia, pot agrupar-se dins dels anomenats «peixos elefant», junt amb el Campylomormyrus i el Gnathonemus. La seva àrea de distribució inclouen els rius Gàmbia, Senegal, Volta i Níger.

Morfologia 
La grandària d'aquest grup oscil·la entre els 24 cm i els 29,6 cm.

Les espècies d'aquest gènere posseeixen una boca d'extensió particularment prominent, per això se'ls diu popularment «peixos de nas d'elefant»; aquesta extensió consisteix en un allargament flexible unit a la mandíbula inferior i està equipada amb sensors de tacte i probablement de gust.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació, es pot indicar que no existeix informació disponible respecte a alguna de les espècies que pertanyen a aquest gènere d'acord amb la UICN.

Taxonomia 
 Myomyrus macrodon (Boulenger, 1898)
 Myomyrus macrops (Boulenger, 1914)
 Myomyrus pharao (Poll & Taverne, 1967)

Filogènia

Referències

Enllaços externs 
 Fish Base. Myomyrus

Mormirins